Harvey [hárví] je staré anglické mužské jméno:

Příjmení
 Alex Harvey (* 1988) – kanadský reprezentant v běhu na lyžích
 Arthur Vere Harvey (1906–1994) – britský konzervativní politik
 David Harvey (* 1935) – britský geograf
 Hayward A. Harvey (1824–1893) – americký inženýr a vynálezce
 James Michael Harvey (* 1949) – americký arcibiskup
 Jeffrey A. Harvey (* 1955) – americký teoretický fyzik
 Leslie Harvey (1944–1972) – skotský kytarista
 Mick Harvey (* 1958) – australský hudebník, hudební producent a skladatel
 PJ Harvey (* 1969) – anglická zpěvačka
 William Harvey (1578–1657) – anglický lékař, objevitel krevního oběhu

Ostatní
 Harvey (film) – komedie z roku 1950
 Harvey County – okres ve státě Kansas v USA
 hurikán Harvey – tropická cyklóna a třetí hurikán atlantické hurikánové sezóny roku 2017
 Harvey's – kanadský řetězec restaurací
 Harveyovaná ocel – tvrzená ocel

Rozcestníky - příjmení
Anglická příjmení